

Toponymes

San Mateo, municipalité dans le département de Boyacá.

San Mateo, canton de la province de Alajuela.

Vega de San Mateo, commune de l'île de Grande Canarie dans la province de Las Palmas dans la communauté autonome des Îles Canaries.
 , un hameau dans la commune de Los Corrales de Buelna de Cantabrie.
 San Mateo de Gállego, une commune d'Espagne, dans la province de Saragosse.
 Sant Mateu/San Mateo, une commune d'Espagne, dans la province de Castellón.

San Mateo (Californie)
 Comté de San Mateo (Californie)
 Pont San Mateo-Hayward, un pont traversant la baie de San Francisco (Californie).

San Mateo - municipalité guatémaltèque dans le département de Quetzaltenango

San Mateo de Huanchor
 San Mateo de Otao

San Mateo (Isabela)
 San Mateo (Rizal)

San Mateo (Anzoátegui), une ville
 San Mateo (Aragua), une ville

Voir aussi